Příjmení Jaworski nosí více významných osobností:

 Apolinary Jaworski (1825–1904) – rakousko-uherský, respektive předlitavský politik polského původu 
 Kazimierz Andrzej Jaworski (1897–1973) – polský básník, editor a překladatel
 Marian Jaworski (1926–2020) – polský římskokatolický biskup
 Władysław Leopold Jaworski (1865–1930) – rakouský a polský právník, vysokoškolský pedagog a politik